MÁV M38 sorozat, MÁV dízel tolatómozdony
 Messier 38, nyílthalmaz a Szekeres csillagképben
 M38, a szovjet-orosz Moszin–Nagant ismétlőkarabély egyik változata       
 M38 Sluban építőjáték